Bumiharjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bumiharjo, Kebumen, by, 
 Bumiharjo, Giriwoyo, by, 
 Bumiharjo, Jepara, by, 
 Bumiharjo, Demak, by, 
 Bumiharjo, Pati, by, 
 Bumiharjo, Banyuwangi, by, 
 Bumiharjo, Klaten, by, 
 Bumiharjo, Nguntoronadi, by, 
 Bumiharjo, Magelang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar